CryptoKitties é um jogo online e DApp que permite aos jogadores comprar, vender, coletar e criar diferentes tipos de gatos virtuais. Ele usa o blockchain Ethereum e é negociado na criptomoeda Ether. O jogo vem da empresa canadense Axiom Zen ou Animoca Brands e é jogável desde 28 de novembro de 2017.

Os jogadores podem emparelhar gatos após a compra, que por sua vez custa éter. Todo gato é único, não pode ser replicado ou destruído e tem propriedades diferentes que podem transmitir aos seus filhotes. O valor de um gato depende de suas características e pode mudar. Gatos com genes raros ou com a idade avançada são particularmente caros. O objetivo do jogo é obter gatos com as características mais raras possíveis. O jogador pode obter lucro ganhando mais dinheiro por acasalar um gato do que originalmente pagou pelo gato. O CryptoKitties pode ser exportado para qualquer outro jogo ou aplicativo que suporte NFTs e encontre um novo uso lá.

Ligações externas 
 Site oficial

Ver também 
 CryptoPunks

Jogos eletrônicos de luta